Prva hrvatska nogometna liga 2010./11. je natjecanje Prve hrvatske nogometne lige koje je započelo 24. srpnja 2010., a završilo 21. svibnja 2011. Prvak sezone je GNK Dinamo Zagreb.

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 2. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvor 
Prva HNL 

2010./11.
 1